

Geografia 
 Herron – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Montana, nella contea di Hill

Persone 
 Andy Herron (1978) – calciatore costaricano
 Dan Herron (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Keith Herron (1956) – cestista statunitense
 Mariano Herrón (1978) – calciatore argentino
 Mick Herron (1963) – scrittore britannico
 Robert Herron (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Ron Herron (1930-1994) – architetto inglese
 Tom Herron (1948-1979) – pilota motociclistico irlandese
 Willie Herrón (1951) – artista statunitense
 Zachary Dean Herron (2001) – cantante statunitense